

Села 
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)